Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст, Франциска (1897—1989) — супруга эрцгерцога Максимилиана Евгения, брата императора Карла I.
 Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст, Фридрих (1814—1884) — член княжеского рода Гогенлоэ, генерал-лейтенант русской службы, автор книг по геральдике.
 См. также 
 Гогенлоэ (значения)
 Гогенлоэ-Шиллингсфюрст